25189 Glockner – asteroide della fascia principale
 Rudolf Glöckner – arbitro di calcio tedesco orientale
 Gruppo del Glockner- massiccio montuoso delle Alpi dei Tauri occidentali